

Молога — село в Білгород-Дністровському районі Одеської області

Молога — затоплене Рибінським водосховищем місто в Ярославській області;
 Молога — річка в Росії, ліва притока Волги;